Dieser Artikel beschreibt die Qualifikationsrunde für das Einzel des Porsche Tennis Grand Prix 2011.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Stuttgart